Pohořelice est un toponyme qui peut désigner :

Pohořelice, une ville du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Pohořelice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie